WindEx AWAR – narzędzie informatyczne wspomagające wykonywanie ewidencji zdarzeń w sieci elektroenergetycznej, stworzone przez firmę Elkomtech. System ten archiwizuje i przetwarza informacje o zdarzeniach sieciowych i awariach. Informacje pobierane są bezpośrednio z baz danych systemu dyspozytorskiego lub zintegrowanych systemów wspomagających lub mogą być uzupełniane przez operatora (OSD). Jedną z funkcji tego systemu jest obliczanie najważniejszych wskaźników określających niezawodność zasilania odbiorców dla fragmentów sieci, co ułatwia planowanie remontów.

Bibliografia
 
Windex AWAR – opis programu na stronie producenta.

Oprogramowanie w elektroenergetyce